En passant ("passando", "di sfuggita" in lingua francese) può riferirsi a:

 En passant – mossa del gioco degli scacchi
 En passant – album di Jean-Jacques Goldman del 1997
 En passant – manga di Tarō Yuzunoki